Il singolare del torneo di tennis Curitiba Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Gilbert Schaller che ha battuto in finale Christian Miniussi 6-4, 6-0.

Teste di serie 

 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Gilbert Schaller (Campione)
 Fernando Meligeni (primo turno)
 João Cunha e Silva (secondo turno)

 Francisco Roig (secondo turno)
 Americo Venero-Montes (primo turno)
 Claudio Pistolesi (secondo turno)
 Francisco Montana (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Curitiba Challenger 1993